Terentius kan syfta på:

 Terentius – en slav som frigavs, upptog husbondens namn och blev en berömd författare av komedier.
 Gens Terentius – en romersk plebejsläkt, med anor från Sabinerlandet
 Terentius (djur) – ett släkte av insekter.